Fairfax ist der Name folgender Personen:
 Justin Fairfax (* 1979), designierter Vizegouverneur von Virginia
 Mary Somerville Fairfax (1780–1872), schottische Astronomin und Mathematikerin
 Nicholas Fairfax, 14. Lord Fairfax of Cameron (* 1956), britischer Barrister
 Pauline Fairfax-Potter, Baroness de Rothschild (1908–1976), US-amerikanische Modeikone, Designerin, Schriftstellerin und spätere Grande Dame
 Russell Fairfax (* 1952), australischer Rugby-League-Spieler- und Trainer
 Sally Fairfax († 1811), erste Liebe von George Washington

Fairfax bezeichnet außerdem:
 Lord Fairfax of Cameron, Adelstitel der schottischen Peerage
 Fairfax Financial Holdings, kanadischer Finanzdienstleister
 Fairfax Media, australisches Medienunternehmen 
 den ursprünglichen Namen des Tankschiffes TI Oceania
 Fairfax (Schiff, 1926), ein 1926 in Dienst gestelltes amerikanisches Passagierschiff
 Fairfax (Serie), Animationsserie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fairfax (Alabama)
 Fairfax (Delaware)
 Fairfax (Georgia)
 Fairfax (Indiana)
 Fairfax (Iowa)
 Fairfax (Kalifornien)
 Fairfax (Kansas)
 Fairfax (Louisiana)
 Fairfax (Michigan)
 Fairfax (Minnesota)
 Fairfax (Missouri)
 Fairfax (North Carolina)
 Fairfax (Ohio)
 Fairfax (Oklahoma), im Osage County
 Fairfax (South Carolina)
 Fairfax (South Dakota), im Gregory County
 Fairfax (Vermont)
 Fairfax (Virginia)
 Fairfax (Washington)
 Fairfax (West Virginia)
 Fairfax Acres (Virginia)
 Fairfax Falls (Vermont)
 Fairfax Farms (Virginia)
 Fairfax Forest (Virginia)
 Fairfax Heights (Tennessee)
 Fairfax Hills (Virginia)
 Fairfax Park (Virginia)
 Fairfax Station (Virginia)
 Fairfax Woods (Virginia)
 Fairfax County, Landkreis in Virginia

in Neuseeland:
 Fairfax (Neuseeland)

Siehe auch:
 Fairfax Township